Михаил Ильич Алексеенко (4 января 1948, Москва, СССР — 16 июня 2020) — советский хоккеист, выступавший на позиции защитника.

Биография 
Родился 4 января 1948 года в Москве. Игровую карьеру начал в 1960 в ДЮСШ ЦСКА, выступал до 1967 года. С 1967 по 1976 играл в Динамо (Москва), с осени 1976 года в воскресенском «„Химике“». 

Всего провёл 264 матча, в которых забросил 39 шайб.

 1968 — Третий призер чемпионата СССР;
 1969 — Третий призер чемпионата СССР;
 1972 — Второй призер чемпионата СССР;
 1972 — Обладатель Кубка СССР;
 1974 — Третий призер чемпионата СССР;
 1974 — Второй призер Кубка Ахерна;
 1975 — Обладатель Кубка Ахерна;
 1976 — Обладатель Кубка Ахерна.

Мастер спорта международного класса. Член клуба Вячеслава Фетисова (52 шайбы). Выступал за вторую сборную СССР.

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография.
 Подробная биография.
 Подробная статистика.
 Подробное досье.

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Лада»